La  des championnats du monde de volley-ball féminin s'est déroulée à Moscou, en URSS, du 13 au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Deuxième tour

Classement 9-14

Classement 1-8

Classement final 

1962
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1962
Volley-ball feminin 1962
Monde feminin 1962
Monde feminin
1962 en Union soviétique
Compétition de volley-ball à Moscou